Добрівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Добрівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Добрівська сільська рада — Запорізька область, Приазовський район
 Добрівська сільська рада — Кіровоградська область, Вільшанський район